Светско првенство у кошарци 1963. било је 4. по реду, а одржано је у Бразилу од 12. маја до 25. маја 1963. године. Бразил је освојио златну медаљу, Југославија је освојила сребрну медаљу док је Совјетски Савез освојио бронзану медаљу.

Резултати

Прелиминарна рунда

Група А

Група Б

Група Ц

Завршна фаза

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ФИБА

 
Светска првенства у кошарци
Кошарка у 1963.